Вільяфуерте () — іспанське слово, що має такі значення:

 Вільяфуерте — муніципалітет в Іспанії
 Едвін Вільяфуерте (1979) — еквадорський футболіст